As eleições municipais de Goiânia no ano de 1985 (a primeira pós-redemocratização) foram realizadas no dia 15 de novembro do mesmo ano, em turno único, para escolha do prefeito e de seu vice, para a administração da cidade pelo período de 1° de janeiro de 1986 à 31 de dezembro de 1988.

A eleição do ano de 1985 foi marcada pela volta do direito da população de eleger seu prefeito após 20 anos. Foi disputada principalmente entre: Daniel Antônio (PMDB) e Darci Accorsi (PT)

Resultado da eleição para prefeito

Ver também 
 Eleições municipais no Brasil em 1985

 

Goiânia
Eleições em Goiânia